KFC Turnhout, voetbalclub met stamnummer 148 die tot 2003 (R)FC Turnhout heette
FC Turnhout (9563), voormalige voetbalclub (2011-2015) met stamnummer 9563